Уялы () — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Исаковского сельского округа. Код КАТО — 115663700.

География 
Село расположено на юге района, в 41 км на юго-восток от центра района села Зеренда, в 5 км на юго-восток от центра сельского округа села Исаковка.

Ближайшие населённые пункты 

 село Исаковка в 5 км на северо-западе,
 село Веденовка в 9 км на северо-востоке,
 село Раздольное в 12 км на юго-западе,
 село Преображенка в 18 км на западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 160 человек (из них казахов 100%).

В 1999 году население села составляло 203 человека (91 мужчина и 112 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 58 человек (30 мужчин и 28 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Зерендинского района